Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Virginia Wade 6-4, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

US Indoors 1973